La mayette, une variété de noix.
 Mayette Magie Moderne, une enseigne de magie ;
 Muriel Mayette (1964 -), une comédienne française.